Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1887 war ein Tenniswettbewerb in London.

Patrick Bowes-Lyon und Herbert Wilberforce holten sich in Abwesenheit der Vorjahressieger Ernest und William Renshaw den Titel.

Bis zum Finale wurde ausschließlich auf zwei Gewinnsätze gespielt.

All-Comers-Wettbewerb

Quellen 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 165.
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 462.

Herrendoppel
1887